Das Monte Carlo Classic 1999 fand vom 28. September bis 2. Oktober 1999 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1999/00 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 19.000 US-Dollar.

Die an Position zwei gesetzte Cassie Campion spielte im Finale gegen die Qualifikantin Vanessa Atkinson und besiegte diese mit 9:2, 9:4 und 9:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Plätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1999
WSA World Tour 1999/00